В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1109 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 1109 году

Февраль 
 26 февраля —  — отшельница, святая римско-католической церкви.

Апрель 
 9 апреля — Евпраксия Всеволодовна — русская княжна, королева-консорт Германии и императрица-консорт Священной Римской империи (1089—1095), жена императора Генриха IV 
 14 апреля — Фульк IV Ле Решен — последний граф Гатине (как Фульк I) (1068), Граф Анжу (1068—1109)
 21 апреля — Ансельм Кентерберийский — католический богослов, средневековый философ, архиепископ Кентерберийский (с 1093).
 28 апреля — Гуго Клюнийский — католический святой, монах-бенедиктинец, шестой аббат Клюни (1049—1109), при котором Клюнийская конгрегация достигла пика своего могущества.

Май 
 2 мая —  — архиепископ Майнца (1089—1109)
 12 мая —  — святой католической церкви, святой заступник испанских инженеров-строителей, покровитель пути Святого Иакова

Июнь 
 30 июня — Альфонсо VI Храбрый — король Леона (1065—1072, 1072—1109), король Кастилии (1072—1109), король Галисии (1072—1096), император всей Испании (1077—1109)

Сентябрь 
 21 сентября — Святополк — князь Оломоуцкий (1091—1109), Князь Чехии (1107—1109). Убит

Декабрь 
 5 декабря — Геральд Брагский — святой Римско-Католической церкви, бенедиктинец, архиепископ архиепархии Браги. Геральд Брагский является покровителем города Брага.

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Ингульф — английский историк
 Гильом Иордан — Граф Берги (1095—1109), граф Сердани (1095—1109), граф Конфлана (1095—1109), граф Триполи (1105—1109), участник первого крестового похода. Погиб от раны, полученной при штурме Триполи

См. также 
 Список умерших в 1108 году
 Список умерших в 1110 году

1109